

Pessoas
Cacá (futebolista) (1982), futebolista brasileiro
Cacá Bueno (1976), automobilista brasileiro
Cacá Carvalho (1953), ator brasileiro
Cacá Diegues (1940), cineasta brasileiro
Cacá Rosset (1954), ator e diretor teatral brasileiro
Cacá Sena (????), manipulador de bonecos brasileiro
Cacá (humorista) (????), ator e humorista brasileiro

Ver também
 Kaká

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos